De Oostenrijkse voetbalclub FC Wacker Innsbruck speelde sinds 1968 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Wacker Innsbruck
FC Wacker Innsbruck